Стоп! Снято!:

 Стоп! Снято! (альбом) — альбом группы ВИА Гра
 Стоп! Снято! (DVD) — DVD группы ВИА Гра
 Стоп! Снято! (фильм) — фильм Кристофера Лэндона